Herrgård kan syfta på:

 Herrgård – en stor och exklusiv lantbruksbostad.
 Herrgårdsost – en svensk ostsort.
 Sighsten Herrgård (1943–1989), en svensk modedesigner och trendsättare